RCDA steht für:
 Ring Christlich-Demokratischer Akademiker, Vereinigung von Ehemaligen des RCDS, siehe Ring Christlich-Demokratischer Studenten #RCDA
 Roman Catholic Diocese of Albany, US-amerikanische Diözese, siehe Bistum Albany
 Roman Catholic Diocese of Alexandria, US-amerikanische Diözese, siehe Bistum Alexandria
 Roman Catholic Diocese of Allentown, US-amerikanische Diözese, siehe Bistum Allentown
 Roman Catholic Diocese of Amarillo, US-amerikanische Diözese, siehe Bistum Amarillo
 Roman Catholic Diocese of Arlington, US-amerikanische Diözese, siehe Bistum Arlington
 Roman Catholic Diocese of Austin, US-amerikanische Diözese, siehe Bistum Austin

RCD-A steht für:
 RCD-Authentique, Abspaltung von dem Rassemblement Congolais pour la Démocratie, Rebellengruppe in der Demokratischen Republik Kongo

Abkürzung